Tojo-gatunho é o nome comum dado a diversas espécies vegetais, entre as quais:
 Género Ulex
 Ulex densus Welw. ex Webb - espécie de Fabaceae endémica de Portugal.
 Ulex micranthus Lange - espécie de Fabaceae nativa do Norte de Portugal e da Galiza.
 Género Genista
 Genista hirsuta Vahl - espécie de Fabaceae nativa da Península Ibérica, Baleares e Noroeste de África.
 Genista hirsuta subsp. hirsuta